A Fairytale a következő lehet:
 Fairytale (Eneda Tarifa-dal), a 2016-os Eurovíziós Dalfesztiválra Albánia által nevezett dal, melyet Eneda Tarifa adott elő 
 Fairytale (Alexander Rybak-dal), a 2009-es Eurovíziós Dalfesztiválra Norvégia által nevezett dal, melyet Alexander Rybak adott elő